Cronstrand kan syfta på:

 Baltzar Cronstrand, svensk egyptolog och lärare.
 Simon Anders Cronstrand, svensk astronom och geolog.
 Lars Johan Cronstrand, svensk professor i matematik.

Svenska efternamn